Ранчо Ла-Бреа () — район битумных озёр на территории Лос-Анджелеса, в Калифорнии. Знаменито многочисленными находками вымерших животных позднего плейстоцена. Находки включают богатую фауну крупных млекопитающих, в том числе короткомордого медведя, американского льва, саблезубых кошек, мамонтов, мастодонтов, гигантских ленивцев, западных верблюдов, древнего бизона, пекари, американской лошади, ламы и др. Широко представлены находки вымершего вида ужасного волка.

См. также 
 Пич-Лейк
 Helaeomyia petrolei — нефтяная муха

Примечания

Ссылки 
 Сайт музея La Brea Tar Pits
 

Плейстоцен
Смоляные ямы
Места палеонтологических находок в США
География Лос-Анджелеса
Достопримечательности Лос-Анджелеса
Западный Голливуд